Dominique Wolton (1947 -), un chercheur en sciences de la communication, spécialiste des médias.
 Thierry Wolton (1951 -), un journaliste, essayiste et écrivain français.